In der Liste der Test-Cricket-Stadien werden all diejenigen Stadien aufgeführt, in denen in der Vergangenheit Test-Cricket-Spiele ausgetragen wurden. Dieses sind seit dem ersten Test-Cricket-Spiel 1877 in Australien insgesamt 118 Stadien.

Test-Cricket-Stadien

Siehe auch 
Liste der größten Stadien der Welt

!Test-Cricket-Stadien
Test-Cricket